Araç is de hoofdstad (İlçe Merkezi) van het gelijknamige district in de provincie Kastamonu in het noorden Turkije. De plaats telt 5.986 inwoners (2012).
De bevolkingsontwikkeling van Araç is weergegeven in onderstaande tabel.

Araç